Moeder-overste (klooster), een kloosterzuster die aan het hoofd staat van een klooster
 Moeder Overste (bier), Belgisch bier